Mount Abbott kan syfta på följande:

 Mount Abbott, Antarktis, ett berg i Antarktis
 Mount Abbott, British Columbia, ett berg i Kanada